Дивовски азијски љускавац (, [Манис палаеојаваника] — „древни јавански љускавац”) је изумрла врста љускаваца, из подрода Paramanis унутар рода Manis и потпородице Maninae, која је у периоду касног плеистоцена настањивала подручје Азије.

Етимологија назива

Опис 
Дивовски азијски љускавац је била највећа знана врста љускаваца која је икада живјела на свијету. Ова врста је достизала дужину од 2,5 до 3 m, у раменима висину од 1,15 m и тежину од 50 kg, и била је два и по пута већа од данашњег малајског љускавца.

Изумирање 
Сматра се да је главни разлог изумирања ове врсте љускавца долазак први људи на острва на којима је она обитавала и њено изловљавање.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Manis palaeojavanica.

Временска распрострањенст врсте Manis paleojavanica унутар подрода Paramanis

Види још 
 Класификација сисара
 Југоисточноазијски љускавац

Референце 

†
Изумрли сисари Азије